YKN steht für:
 Flughafen Yankton, Yankton (South Dakota), USA (IATA-Code)

ykn steht für:
 Kua-nsi, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung